Spanish Ship Bay – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough;
 Spanish Ship Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough.